Alessandro Scappi – vescovo cattolico italiano
 Bartolomeo Scappi – cuoco italiano
 Gabriele Scappi – ex calciatore italiano